NUTS Португалії — номенклатура територіальних одиниць для цілей статистики (NUTS) в Португалії. Адміністративний поділ Португалії.

Типи 
Станом на 2017 рік
 NUTS 1: Континентальна Португалія, Азори, Мадейра 
 NUTS 2: 5 регіонів Континентальної Португалії й автономії — Азори, Мадейра.
 NUTS 3: 28 субрегіонів
 LAU 1: 308 муніципалітетів (повіт)
 LAU 2: 3091 парафія

Також: ISO 3166-2:PT

Зміни NUTS 2-3 (1986—2013)

Коди
Коди NUTS 2013

{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
! Код
! NUTS 1
! Код
! NUTS 2
! Код
! NUTS 3
|-
| rowspan="26" align="center" |PT1
| rowspan="26" align="center" |Континент Continente
| rowspan="8" align="center" |PT11
| rowspan="8" align="center" |Північ Norte
| align="center" |PT111
| style="padding-left: 7px" |Alto Minho
|-
| align="center" |PT112
| style="padding-left: 7px" |Cávado
|-
| align="center" |PT119
| style="padding-left: 7px" |Ave
|-
| align="center" |PT11A
| style="padding-left: 7px" |Área Metropolitana do Porto
|-
| align="center" |PT11B
| style="padding-left: 7px" |Alto Tâmega
|-
| align="center" |PT11C
| style="padding-left: 7px" |Tâmega e Sousa
|-
| align="center" |PT11D
| style="padding-left: 7px" |Douro
|-
| align="center" |PT11E
| style="padding-left: 7px" |Terras de Trás-os-Montes
|-
| align="center" |PT15
| align="center" |Algarve
| align="center" |PT150
| style="padding-left: 7px" |Algarve
|-
| rowspan="9" align="center" |PT16
| rowspan="9" align="center" |Центр Centro
|-
| align="center" |PT16B
| style="padding-left: 7px" |Oeste
|-
| align="center" |PT16D
| style="padding-left: 7px" |Região de Aveiro
|-
| align="center" |PT16E
| style="padding-left: 7px" |Região de Coimbra
|-
| align="center" |PT16F
| style="padding-left: 7px" |Região de Leiria
|-
| align="center" |PT16G
| style="padding-left: 7px" |Viseu Dão-Lafões
|-
| align="center" |PT16H
| style="padding-left: 7px" |Beira Baixa
|-
| align="center" |PT16I
| style="padding-left: 7px" |Médio Tejo
|-
| align="center" |PT16J
| style="padding-left: 7px" |Beiras e Serra da Estrela
|-
| rowspan="2" align="center" |PT17
| rowspan="2" align="center" |Área Metropolitana de Lisboa
|-
| align="center" |PT170
| style="padding-left: 7px" |Área Metropolitana de Lisboa
|-
| rowspan="6" align="center" |PT18
| rowspan="6" align="center" |Алентежу Alentejo
|-
| align="center" |PT181
| style="padding-left: 7px" |Берегове Алентежу Alentejo Litoral
|-
| align="center" |PT184
| style="padding-left: 7px" |Нижнє Алентежу Baixo Alentejo
|-
| align="center" |PT185
| style="padding-left: 7px" |Лезірія-ду-Тежу Lezíria do Tejo
|-
| align="center" |PT186
| style="padding-left: 7px" |Верхнє Алентежу Alto Alentejo
|-
| align="center" |PT187
| style="padding-left: 7px" |Центральне Алентежу Alentejo Central
|-
| align="center" |PT2
| align="center" |Азори Região Autónoma dos Açores
| align="center" |PT20
| align="center" |Азори
| align="center" |PT200
| style="padding-left: 7px" |Азори
|-
| align="center" |PT3
| align="center" |Мадейра Região Autónoma da Madeira
| align="center" |PT30
| align="center" |Мадейра
| align="center" |PT300
| style="padding-left: 7px" |Мадейра
|}

Примітки

Джерела
 Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe 
 Overview map of EU Countries - NUTS level 1
 PORTUGAL - NUTS level 2
 PORTUGAL - NUTS level 3
 Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units 
 List of current NUTS codes 
 Download current NUTS codes (ODS format) 
 Regions of Portugal , Statoids.com
 Municipalities of Portugal , Statoids.com
 Regiões de Portugal, LOCAL.PT
 A NUTS 2013 : as novas unidades territoriais para fins estatísticos . Instituto Nacional de Estatística. Lisboa, 2015.

NUTS
Географія Португалії